El nombre de Isabel Cuevas puede referirse a:

Isabel Oliver Cuevas, catedrática española de pintura.
Isabel Oliver González, poeta española.
Isabel María Oliver Sagreras,bióloga y política española.